Patronyme flamand

Le patronyme flamand Bytebier, Byttebier, Bijttebier, Bittebier ou Bietebier renvoie à une profession : brasseur de bière (de betteraves) (du nl. biet : betterave et bier : bière). 
Le nom peut cependant aussi provenir d'un surnom : littéralement celui qui mord (du nl. bijten : mordre) la bière.

Adelheid Byttebier (1963-), femme politique belge.